Палацкий () — чешская фамилия:
 Палацкий, Франтишек (1798—1876) — чешский историк.
 Палацкий, Ян (1830—1908) — чешский географ, сын Франтишека Палацкого.